Пелле ван Амерсфо́рт (; родился 2 апреля 1996 года в Хемскерк, Нидерланды) — нидерландский футболист, нападающий клуба «Херенвен». Играл за молодёжную сборную Нидерландов.

Клубная карьера 
Ван Амерсфорт — воспитанник клуба «Херенвен». 20 сентября 2014 года в матче против «Витесса» он дебютировал в Эредивизи. Летом 2015 года для получения игровой практики Пелле на правах аренды перешёл в «Алмере Сити». 28 августа в поединке против «Телстара» ван Амерсфорт дебютировал в Эрстедивизи. 2 октября в поединке против «Эммена» он сделал «дубль», забив свои первые голы за «Алмере Сити». После окончания аренды Пелле вернулся в «Херенвен». 20 августа в поединке против НЕК он забил свой первый гол за родной клуб.

Международная карьера 
В 2015 году Пелле в составе юношеской сборной Нидерландов принял участие в юношеском чемпионате Европы в Греции. На турнире он сыграл в матчах против команд Испании, Германии и России. В поединках против россиян и испанцев ван Амерсфорт забил по голу.

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Алмере Сити»
Игроки ФК «Херенвен»
Игроки ФК «Краковия»